Leng se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles William Leng
 Q. Leng